Station Takaida (Higashiosaka), een metro- en treinstation in de stad Higashiōsaka.
 Station Takaida (Kashiwara), spoorwegstation in de Japanse stad Kashiwara.